Le givre, formant des cristaux de glace se déposant sur des surfaces solides.
 Le Givre, commune de Vendée.
 Lorsqu'on décore le bord d'un verre avec du sucre ou du sel, notamment pour les cocktails, on parle de .